Нигоян — армянская фамилия. Известные носители:

 Нигоян, Ара Жораевич (род. 1968) — советский и армянский футболист; тренер.
 Нигоян, Сергей Гагикович (1993—2014) — участник Евромайдана, Герой Украины.